Bintaro (Ampenan)
 Bintaro (Pesanggrahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing